Ваз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Ваз, Иосиф (1651—1711) — святой Римско-Католической Церкви, священник, миссионер.
 Ваз, Кит (род. 1956) — британский политик.
 См. также 
 АвтоВАЗ — российская автомобилестроительная компания.
 ВАЗ